L'élection présidentielle de 2019 peut désigner :

 l'élection présidentielle macédonienne de 2019 ;
 l'élection présidentielle tunisienne de 2019 ;
 l'élection présidentielle roumaine de 2019 ;
 l'élection présidentielle guatémaltèque de 2019 ;
 l'élection présidentielle nigériane de 2019 ;
 l'élection présidentielle sud-africaine de 2019 ;
 l'élection présidentielle mauritanienne de 2019 ;
 l'élection présidentielle srilankaise de 2019 ;
 l'élection présidentielle croate de 2019-2020 ;
 l'élection présidentielle abkhaze de 2019 ;

Voir aussi 

 Liste d'élections en 2019
 Élection présidentielle de 2018
 Élection présidentielle de 2020